Název Útěchovice má více sídel:
 Útěchovice, obec v okrese Pelhřimov
 Útěchovice pod Stražištěm, obec v okrese Pelhřimov
 Útěchovice (Hamr na Jezeře), část obce Hamr na Jezeře v okrese Česká Lípa